Puchar Libanu w piłce nożnej – cykliczne, coroczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharowym, rozgrywane od 1938 roku.

Lista finałów

Statystyki 
Stan po finale w 2019 roku

Zobacz też 
 Libańska Premier League
 Superpuchar Libanu

Linki zewnętrzne 
 Puchar Libanu w piłce nożnej na stronie RSSSF 

Liban
Rozgrywki piłkarskie w Libanie